Mofokeng ist der Familienname folgender Personen:

 Santu Mofokeng (1956–2020), südafrikanischer Fotograf
 Tlaleng Mofokeng, südafrikanische Ärztin und HIV-Aktivistin